Гремячий — село в Сызранском районе Самарской области в составе сельского поселения Старая Рачейка.

История 
Название села взято из небольшой реки Гремячий ключ, которая протекает рядом.

География 
Находится в верховьях реки Уса на расстоянии примерно 2,5 км к востоку от села Смолькино и в 37 км к северо-западу от Сызрани.

Население 

Постоянное население составляло 0 человек в 2002 году.

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района